John Adams (1872 - 1950) foi um botânico e micólogo  irlandês.

Ligações externas
  

Botânicos da Irlanda